Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van Kabinet-Dupuy

Kabinet-Dupuy I (4 april - 3 december 1893)
 Charles Dupuy - President van de Raad (premier) en minister van Binnenlandse Zaken
 Jules Develle - Minister van Buitenlandse Zaken
 Julien Léon Loizillon - Minister van Defensie
 Paul Peytral - Minister van Financiën
 Eugène Guérin - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Louis Terriër - Minister van Handel, Industrie en Koloniën
 Auguste Alfred Lefèvre - Minister van Marine
 Raymond Poincaré - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Albert Viger - Minister van Landbouw
 Jules Viette - Minister van Openbare Werken

Kabinet-Dupuy II en III (30 mei 1894 - 26 januari 1895)
 Charles Dupuy - President van de Raad, minister van Binnenlandse Zaken en Kerkelijke Zaken
 Gabriel Hanotaux - Minister van Buitenlandse Zaken
 Auguste Mercier - Minister van Defensie
 Raymond Poincaré - Minister van Financiën
 Eugène Guérin - Minister van Justitie
 Félix Faure - Minister van Marine
 Georges Leygues - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Albert Viger - Minister van Landbouw
 Théophile Delcassé - Minister van Koloniën
 Louis Barthou - Minister van Openbare Werken
 Victor Lourties - Minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie

Kabinet-Dupuy IV en V (1 november 1898 - 22 juni 1899)
 Charles Dupuy - President van de Raad, minister van Binnenlandse Zaken en Kerkelijke Zaken
 Théophile Delcassé - Minister van Buitenlandse Zaken
 Charles de Freycinet - Minister van Defensie
 Paul Peytral - Minister van Financiën
 Georges Lebret - Minister van Justitie
 Édouard Locroy - Minister van Marine
 Georges Leygues - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Albert Viger - Minister van Landbouw
 Antoine Guillain - Minister van Koloniën
 Camille Krantz - Minister van Openbare Werken
 Paul Delombre - Minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie

Wijzigingen
 6 mei 1899 - Camille Krantz volgt Freycinet op als minister van Defensie. Jean Monestier volgt Krantz op als minister van Openbare Werken.

Zie ook
 Charles Dupuy
 Lijst van premiers van Frankrijk

Dupuy